Крас (геоморфологија), подручје типичног развоја крашког процеса

или:
 Карст (Немачка), град у Немачкој
 22868 Карст, астероид